Algeriets håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Algeriet for mænd, som kontrolleres af landets håndboldforbund, Algeriets håndboldforbund.

Resultater

VM

Afrikamesterskabet

Eksterne henvisninger 
 IHF profil

Håndboldlandshold (herrer)
Herrehåndboldlandshold